Aquinillum é um gênero monotípico de cerambicídeo, com distribuição em Fiji e Samoa.

Espécie 
 Aquinillum pallidum Thomson, 1878

 
Gêneros monotípicos de cerambicídeos